Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2008 vond plaats van 4 tot en met 10 februari 2008 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de 16e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

In het enkelspel versloeg de als eerste geplaatste Russin Anna Tsjakvetadze in de finale van de Hongaarse Ágnes Szávay in drie sets. In het dubbelspel wonnen de Oekraïense zussen Aljona en Kateryna Bondarenko het toernooi. Zij versloegen in de finale het Tsjechische duo Eva Hrdinová en Vladimíra Uhlířová.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Parijs 2008
Parijs